

Automobili 
 Mosler –  marchio di automobili sportive con sedi negli USA e nel Regno Unito
 Mosler MT900 – auto sportiva costruita tra il 2001 e il 2011

Persone 
 Dominik Mosler (1822–1880) – pittore tedesco della Scuola di Düsseldorf
 Hermann Mosler (1838–1891) – teologo cattolico, docente e politico tedesco
 Hermann Mosler  (1912–2001) – giudice tedesco della Corte europea dei diritti dell'uomo
 Warren Mosler (1949) – imprenditore statunitense